Copa de la Paz 1999- turniej towarzyski Copa de la Paz odbył się w dniach od 3 do 7 marca 2007 w Gwatemali (wszystkie mecze grano w Gwatemali, stolicy kraju).

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny :

Mecze

Tabela końcowa 

Zwycięzcą turnieju Copa de la Paz 1999 został .

1999 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Gwatemali